Сент-Апполінар () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер
 Сент-Апполінар () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Луара